Tal Ben Chajjim (ur. 1982)
 Tal Ben Chajjim (ur. 1989)